Харитон Борис Йосипович (1877, Київ — 1942) — російський журналіст, видавець і редактор.
 Харитон Олександр Анатолійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Харитон Юлій Борисович (1904—1996) — радянський фізик-теоретик, один з керівників проекту радянської атомної бомби.

Див. також 
 Харитон
Прізвища